En Pologne, Garbowo peut désigner :

 Garbowo, un village dans la voïvodie de Lubusz,
 Garbowo, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.